Kaboré ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Aziz Kaboré (* 1994), burkinischer Fußballspieler
 Adama Kaboré, burkinischer Fußballspieler
 Charles Kaboré (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Francis Kaboré (* 1994), burkinischer Fußballspieler
 Gaston Kaboré (* 1951), burkinischer Filmemacher
 Ibrahim Kaboré (* 1984), burkinischer Fußballspieler
 Issa Kaboré (* 2001), burkinischer Fußballspieler
 Issouf Kaboré (* 1993), burkinischer Fußballspieler
 Mamadou Kaboré (* 1976), burkinischer Tennisspieler
 Mohamed Kaboré (* 1980), burkinischer Fußballspieler
 Moussa Kaboré (* 1982), burkinischer Fußballspieler
 Omar Kaboré (* 1993), burkinischer Fußballspieler
 Philippe Zinda Kaboré (1920–1947), Politiker aus Obervolta, dem heutigen Burkina Faso
 Roch Marc Kaboré (* 1957), burkinischer Politiker und Staatspräsident
 Sika Bella Kaboré (* 1959), burkinabéische Juristin und First Lady von Burkina Faso
 Sylvain Kaboré (* 1982), burkinischer Fußballspieler
 Thomas Kaboré (* 1943), burkinischer Geistlicher, Bischof von Kaya
 Yacoub Kaboré (* 1990), mauretanischer Fußballspieler